La Estación Maxcanú será una estación de trenes que se ubicara en Maxcanú .

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Maxcanú en la ruta que conectaría con San Francisco de Campeche, Campeche y Mérida, Yucatán 

La Estación Maxcanú fungirá como un paradero que se localiza en el Tramo 3 del Tren Maya, en el estado de Yucatán.

Referencias 

Maxcanú
Proyecciones urbanas de México